Thomas Dyke Acland, VII baronetto (1722 – 1785) – politico inglese
 Thomas Dyke Acland (1752 - 1794) – nobile inglese
 Thomas Dyke Acland (1787 - 1871) – politico inglese